Vali puede referirse a:

 Vali (Irán), una localidad en la provincia de Khuzestán (Irán).
 Vali (Azerbaiyán Oriental), una localidad en la provincia de Azerbaiyán Oriental (Irán).
 Vali, una tribu sármata de Ptolemeo.
 Valí, título que significa ‘gobernador’ en idioma árabe, turco y otros idiomas asiáticos.
 Vali (Santo), título religioso equivalente a un santo en la religión islámica.
 Vali (película) o The Governor (2009), una película turca de acción, dirigida por M. Çağatay Tosun.
 Vàli, banda noruega de neo-folk.
 Vaali (1999) película de acción en idioma tamil protagonizada por Ajith Kumar.

Dioses 
 Vali, hijo de Loki en la mitología nórdica.
 Vali, hijo de Odín en la mitología nórdica.
 Vali, rey simio, hablante de sánscrito, en la mitología hinduista.
 Al-Walee (Al-Valí), uno de los nombres de Dios en el Corán.

Personas 
 Nathar Vali (f. 1069), santo sufí iranio de la India.
 Baba Hyder Vali de Mulbagal (siglo XII), santo sufí indio.
 Pourya-ye Vali (f. 1322), sufí iraní
 Shah Nematollah Vali (1330-1431), maestro y poeta sufí.
 Amir Vali (fl. 1356-1384), rey de Astarabad y de zonas de Mazandaran
 Tawakkal Mastan Vali (siglo XVII), santo sufí indio.
 Ali Khan Vali (1845-1902), fotógrafo y gobernador iraní.
 Hazrat Mastan Vali (antes de 1855-1904), santo sufí indio.
 Voldemar Väli (1903-1997), luchador grecorromano estonio
 Rajka Vali (1924-2011), cantante pop croata.
 Vaali (poeta) (1931-2013), letrista y poeta indio de películas, en idioma tamil.
 Abbas Vali (1949-), académico kurdo indoiraní.
 Mastan Vali (años 1950), político musulmán indio.
 Reza Vali (1952-), músico y compositor iraní.
 Carmen L. Vali (1965-), política estadounidense, alcalde de Aliso Viejo (California).
 Ayub Vali (1987-), futbolista iraní.